Gouda může být:

 Gouda (Nizozemsko), jihoholandské město
 Gouda (sýr), žlutý tvrdý sýr
 Gouda (Western Cape), obec v Jižní Africe